Germania
Baraje acumulare